Stahlhelm (helm), een type Duitse legerhelm
Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, een Duitse veteranenorganisatie na de Eerste Wereldoorlog